SLC6A3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 620 амінокислот, а молекулярна маса — 68 495.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, симпортний транспорт, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном натрію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки